La Villedieu puede referirse a: 

 La Villedieu, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 La Villedieu, comuna francesa situada en Creuse.
 La Villedieu, comuna francesa situada en Lozère.